Зали́в Терпе́ния — залив Охотского моря у юго-восточного берега острова Сахалин. В восточной части частично ограничен полуостровом Терпения.

Залив открыт в 1643 году голландским мореплавателем М. Г. Де Фризом.

Длина залива — 65 км, ширина — около 130 км, глубины до 50 м. В залив впадает река Поронай и  Горянка.

Зимой залив замерзает.

Воды залива богаты биологическими ресурсами, среди которых кета и горбуша.

В заливе Терпения расположен порт Поронайск.

Примечания

Литература

См. также 
 Сахалин-7

Заливы Охотского моря
Заливы Сахалинской области
Водные объекты Поронайского городского округа‎